Le qualificazioni del singolare  del Barcelona Open Banc Sabadell 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

 Dominic Thiem (qualificato)
 Stéphane Robert (ultimo turno)
 Evgenij Donskoj (ultimo turno)
 Peter Gojowczyk (primo turno, ritirato)
 Andrej Kuznecov (qualificato)
 Jesse Huta Galung (ultimo turno)

 Andreas Beck (qualificato) 
 Marsel İlhan (qualificato) 
 Thomas Fabbiano (primo turno) 
 Ante Pavić (primo turno) 
 Márton Fucsovics (ultimo turno) 
 Matteo Viola (qualificato)

Qualificati

  Dominic Thiem 
  Andreas Beck
  Matteo Viola

  Marc López 
  Andrej Kuznecov  
  Marsel İlhan

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 
 

Barcelona Open Banc Sabadell 2014
ATP World Tour 2014